Szikora je příjmení více osob:

 Juraj Szikora (1947–2005) – slovenský fotbalista, reprezentant Československa
 Pavol Szikora (* 1952) – slovenský chodec, reprezentant Československa

Související články 
 Sýkora (rozcestník)